Скороходове — смт в Україні (Полтавська область, Чутівський район)
 Скороходове — село в Україні, в Талалаївському районі Чернігівської області;
 Скороходове — залізнична станція Південної залізниці.